Серафимовка (), село, 
Островщинский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320684809. Население по переписи 2001 г. составляет 105 (48/57 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Серафимовка находится на расстоянии в 1 км от села Островщина, в одном из отрогов балки Классовская, по которой протекает пересыхающий ручей на котором создано несколько запруд.
Ручей впадает в реку Бритай.

История 
 1911 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть несколько молочно-товарных ферм.
 Больший сады.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района